Награда Удружења филмских глумаца за најбољег глумца у споредној улози () признање је које додељује Удружење филмских глумаца од 1994. године.

Награђени и номиновани

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Спољашње везе 

Награде Удружења филмских глумаца